Köhle ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Bärbel Köhle (* 1962), deutsche Autorin und Journalistin
 Christel Köhle-Hezinger (* 1945), deutsche Volkskundlerin
 Diana Köhle (* 1980), österreichische Moderatorin, Slam-Veranstalterin, Kulturschaffende und Literaturvermittlerin
 Frajo Köhle (* 1967), österreichischer Musiker, Komponist und Musikpädagoge
 Karl Köhle (Mediziner) (1938–2022), deutscher Arzt und Psychoanalytiker
 Karl Köhle, deutscher Fußballspieler
 Markus Köhle (* 1975), österreichischer Autor
 Stefanie Köhle (* 1986), österreichische Skirennläuferin